Дискография китайского певца Чжоу Ми включает в себя два мини-альбома, пять синглов и семь видеоклипов.

Альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Другие песни, попавшие в чарт

Музыкальные видео

Примечания 

Чжоу Ми
Чжоу Ми